Mit Khun kann folgendes gemeint sein:
 Khun () war bei den Tai-Völkern ein Titel für hochgestellte Personen und Feudalherren, insbesondere ein siamesischer/thailändischer Feudaltitel für Männer, ungefähr vergleichbar mit dem Titel Baron.
 Khun (), in Thailand höfliche Anrede, unabhängig vom Geschlecht, wenn der Angesprochene keinen besonderen Titel oder Rang hat (oder dieser nicht bekannt ist), vergleichbar mit „Herr“, „Frau“, „Fräulein“, wird aber mit dem Vornamen verwendet.

Khun ist der Name folgender Personen:
 Hans Khun, Dresdner Bürgermeister († 1587)